Le tournoi d'Aix-en-Provence est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1960 se dispute du  au .

Edda Buding remporte le simple dames. En finale, elle bat Ruia Morrison.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marie-Odile Bouchet et Jacqueline Morales.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Aix-en-Provence

Navigation 

dames 1960
Aix-en-Provence
Sport en France en 1960
Sport en avril 1960
Sport en mai 1960